Klemme steht für:

 Klemme (Unternehmen), deutscher Backwarenhersteller
 Klemme (Iowa), Ort im Hancock County
 Wasserburg Klemme in Eisenach

Bauteile und Instrumente:
 Spannmittel zum Klemmen und Aufspannen von Werkstücken
 Klemme (Elektrotechnik), ein Verbindungselement
 Abspannklemme im Freileitungsbau
 Arterienklemme, ein chirurgisches Instrument
 Curryklemme beim Segeln
 Leimklemme, siehe Schraubzwinge
 Sattelklemme, Fahrradteil
 Seilklemme, verschraubbare Verbindung von Seilen
 Schlauchklemme, siehe Quetschhahn
 Schliffklemme, Laborgerät
 Steigklemme, Kletterhilfsmittel
 Wasserbadklemme, Laborgerät

Klemme ist der Familienname folgender Personen:
 August Klemme (1830–1878), deutscher Maler
 Daniel Klemme (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Dominic Klemme (* 1986), deutscher Radrennfahrer
 Felix Klemme (* 1980), deutscher Unternehmer und Buchautor
 Heiner F. Klemme (* 1962), deutscher Philosoph 
 Heinrich Klemme (1920–1992), deutscher Filmkaufmann und Filmproduzent
 Holger Klemme, deutscher Spielerberater und Spielervermittler
 Kurt Klemme (1890–1965), deutscher Bergassessor und Industrieller
 Pankratius Klemme (1475–1546), deutscher evangelischer Theologe
 Stanislaus Klemme (1857–1935), Generaldirektor des Eschweiler Bergwerksvereins

Siehe auch:
 Klemmen